György Bakos ist der Name folgender Personen:

* György Bakos (Leichtathlet) (* 1960), ungarischer Hürdenläufer
 György Bakos (Handballspieler) (* 1984), ungarischer Handballspieler